De Poker Series is een recreatieve pokertoernooi serie die in 2015 werd opgericht. De toernooiserie is uitermate geschikt voor beginnende spelers om live-ervaring op te doen.  Omdat er niet om geld (prijzen) wordt gespeeld valt het concept binnen de Nederlandse wetgeving. De enige partij in Nederland waar live wel om geld (prijzen) mag worden gespeeld is Holland Casino. Het Staatsbedrijf heeft meerdere vestigingen waar poker op wekelijkse basis wordt aangeboden. Daarnaast heeft Holland Casino de Holland Casino Series en werkt het samen met de World Poker Tour en de World Series of Poker.

Het Poker Series Concept 
Een Poker Series voorronde is een soort kwalificatietoernooi waarbij spelers bij de beste 10% moeten eindigen om een ticket te winnen. In de pokerwereld wordt dit ook wel een “satellite” genoemd. De organisatie heeft voor deze opzet gekozen omdat er zoveel spelers per toernooi meedoen dat het niet mogelijk is om de toernooien op een rustige manier uit te spelen tot er één winnaar is.

Bij 151 spelers wordt er gestreden om zestien tickets. De speler die bij het bereiken van de beste 10% de grootste stack heeft is de winnaar van de dag. De winnaar van de voorronde gaat direct door naar de grote finale die aan het einde van het seizoen wordt gehouden. De overige spelers bij de beste 10% krijgen een ticket voor de halve finale. De drie halve finales worden in de weken voorafgaand aan de grote finale gehouden. Spelers die twee halve finale tickets winnen mogen automatisch aan de grote finale meedoen. Spelers met één halve finale ticket kunnen zich aan het einde van het seizoen via de halve finale voor de grote finale plaatsen. Om voor deze missie te slagen zullen deze spelers bij de halve finale bij de beste 10% moeten komen. Een speler met één halve finale ticket mag aan het einde van het seizoen aan één halve finale meedoen.

Poker Series Ranking 
Tijdens het derde seizoen werd de Poker Series Ranking geïntroduceerd. Gedurende het seizoen konden spelers punten verzamelen door zich bij de beste 10% te spelen. Aan het einde van het jaar stond er een ranking finale met de beste 27 spelers op het programma. De eerste ranking finale werd zaterdag 13 januari 2018 gehouden. Het toernooi werd gehouden bij het Snookertje in Bussum en gewonnen door Richard Oosterom uit Vlaardingen, die heads-up won van Kyle Hasselman uit Zwolle.

Poker Series Online 
De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de Poker Series in maart 2020 stil kwam te liggen. Het laatste toernooi werd op woensdag 12 maart in het Wantijpaviljoen in Dordrecht gehouden. Er deden 123 spelers mee en Jelle Rijkers ging er met de winst vandoor. Daarna stak COVID-19 de kop op en besloot de organisatie om het toernooi dat zondag 15 maart bij Zalencentrum Wieleman in Westervoort gehouden zou worden te annuleren. Ook het toernooi van dinsdag 17 maart bij de Avenue in Breda werd direct geschrapt. Niet veel later kwam het kabinet met nieuwe maatregelen waardoor de complete horeca in Nederland voor maanden op slot ging en de Poker Series definitief stil kwam te liggen.

Achter de schermen is het bedrijf daarna met een online alternatief aan de slag gegaan, al duurde de live-gang van dit nieuwe project nog wel tot de derde week september. De organisatie heeft een eigen Social Poker Cliënt laten maken waardoor de Poker Series sinds eind september online aangeboden kan worden. De reacties vanuit de Community waren zeer positief en binnen enkele weken werd de Poker Series Online de grootste virtuele Online Pokertoernooi Serie van Nederland.

Seizoen 1 
Jeffrey Klumper werd de eerste speler met twee Poker Series Online titels. De pokeraar uit Haarlem won op 13 oktober eerst de voorronde van Assen met 197 deelnemers. Op zondag 1 november schreef hij vervolgens ook nog het toernooi van Amersfoort, met 211 spelers op zijn naam. Dico Hendriksen was de eerste speler met drie Poker Series Online titels. Na het winnen van de kickoff op dinsdag 29 september won hij ook kampioenschappen van Emmen (12 november) en Ede (19 januari). Lars van Tartwijk was de eerste speler die twee voorrondes in dezelfde week wist te winnen. Op dinsdag 24 november was hij de sterkste in Breda en op 29 november schreef hij ook nog het toernooi van Nieuwegein op zijn naam.

Het eerste seizoen van de Poker Series Online bestond uiteindelijk uit 102 verschillende voorrondes. Martti Reijne was qua titels de meest succesvolle speler, want hij wist maar liefst vier verschillende kampioenschappen op zijn naam te schrijven. Evaldas Burokas was met 237 ranking punten overall gezien de best presterende speler. Pascal Schwegler volgde hem op de voet met 233 punten en Nathalie Bosboom eindigde op de derde plaats met 210 punten.

Op 15 maart werd er een grote software update uitgevoerd waardoor het platform een stuk stabieler werd. Ook kwam de Web App officieel online, waardoor mobiele en tablet gebruikers niet meer via de browserversie hoeven te spelen. Door het versoepelen van de coronamaatregelen werd de finale van de Poker Series Online #1 op 25 juni 2022 gehouden bij Bowlingcentrum de Korf in Leusden. Na een mooie strijd was het Erwin Berkhof die het toernooi op zijn naam schreef. Heads-up rekende hij af met Ron van den Bos en het was Huig van Duijvenvoorde die derde werd. Erwin kreeg daarna de aanbieding om als ambassadeur bij Team Pokeren.nl aan de slag te gaan en met dit aanbod is hij akkoord gegaan. Op zaterdag 9 juli was het vervolgens Henk Horden die de Ranking Finale van de Poker Series Online #1 wist te winnen. Heads-up was hij Sebastian Tharner de baas. Henk was in 2018 ook al de sterkste in de Ranking Finale van de Poker Series Live #4. De Ranking Finale die bij Het Snookertje in Bussum werd gehouden betekende het officiële einde van het eerste Seizoen van van de Poker Series Online.

Seizoen 2 
Op dinsdag 15 juni 2021 is het tweede seizoen van de Poker Series Online van start gegaan. In de kickoff, waarbij er virtueel werd gestreden om het kampioenschap van Nijmegen, was het Martti Reijne die er met de eerste prijs vandoor ging. Hij werd zodoende de eerste speler met 5 online titels. Het concept bleef grotendeels hetzelfde, al werd het wel iets moeilijker om jezelf voor de finale te plaatsen. Op deze manier hoopte de organisatie het aantal finalisten iets naar beneden te krijgen, waardoor er tijdens de finaledag een nog betere structuur gebruikt kan worden.

Nieuw bij de Poker Series Online #2 was het Tournament of Champions, dat aan het einde van het seizoen wordt gehouden met alle spelers die een voorronde hebben gewonnen. Daarnaast werd er ook een maand ranking geïntroduceerd, waardoor de best presterende spelers per maand zich ook nog voor een aparte “Super Finale” kunnen plaatsen. Jelle Rijkers schreef de eerste editie van het Tournament of Champions op zijn naam, waarna hij in het Tsjechische Rozvadov zijn debuut maakte voor Team Pokeren.nl. Hij deed dit in het Main Event van de German Poker Days. Julian Gorsse won de Super Finale, waardoor hij in mei 2022 zijn debuut maakte voor Team Pokeren.nl in het Main Event van de Dutch Classics in datzelfde Rozvadov. Na 87 gespeelde voorrondes stonden Chaki Tsang met 184 punten bovenaan de ranking. 

Op zaterdag 24 september stond de finale van de Poker Series Online #2 op het programma. Het toernooi vond, net als de finale van de PSO #1, plaats bij Bowlingcentrum de Korf in Leusden. De finaletafel werd afgesloten met de heads-up strijd tussen Sander de Brabander en Jasper Bakker. Uiteindelijk was het Sander die aan het langste eind trok. Hij werd hierdoor de kampioen van de Poker Series Online #2. Jasper pakte wel voldoende ranking punten om het ranking klassement te winnen. Seizoen 2 van de Poker Series Online werd op zondag 16 oktober afgesloten met de Ranking Finale. Dit toernooi was bedoeld voor de beste 36 spelers van het seizoen. Voor de start van de finale ontving Jasper Bakker een speciale bokaal omdat hij het Ranking Klassement had gewonnen. Daarna ging het toernooi van start en zo’n zeven uur later was de winnaar bekend. Het was Johan de Raad die afrekende met Bert Langes.

Seizoen 3 
Op donderdag 20 januari 2022 ging het derde seizoen van de Poker Series Online van start. Het was Diemer Harbers die het kampioenschap van Nijmegen op zijn naam schreef. In de maanden daarna was het vooral Evaldas Burokas die de dienst uitmaakte. Met maar liefst zes titels zorgde hij voor een nieuw record en daarnaast greep hij ook de macht in de ranking. De laatste voorronde van seizoen 3 werd op donderdag 31 juni gehouden. Johan de Raad ging er met de winst vandoor, waardoor hij zichzelf kroonde tot kampioen van Spijkenisse. Mark Timmerman won niet veel later het Tournament of Champions en Quentin van der Schinkel schreef de Super Finale op zijn naam. De landelijke finale van de Poker Series Online #3 werd op zaterdag 22 oktober bij Bowlingcentrum de Korf in Leusden gehouden. Aan het toernooi deden zestig finalisten mee. Na een lange dag was het Johan Wisselo die heads-up Alex van der Linden versloeg. 

Op zondag 20 november werd seizoen 3 van de Poker Series Online dan officieel afgesloten. Eerst ontving Evaldas Burokas de bokaal omdat hij eerste is geëindigd in het Ranking Klassement. Daarna ging de Ranking Finale van start met de best presterende spelers van het seizoen. Na een mooie strijd was het Rene de Groot die Robin de Boer versloeg.

Seizoen 4 
Op zondag 24 juli 2022 is Seizoen 4 van de Poker Series Online van start gegaan. Tot en met dinsdag 31 januari 2023 werden er 78 verschillende voorrondes gehouden. Daarna kregen spelers via de achtste, kwart en halve finales nog een extra kans om zichzelf voor de landelijke finale te plaatsen. De Super Finale, die is bedoeld voor de beste presterende spelers per maand, werd gewonnen door John Vos. Het Tournament of Champions waar alleen de winnaars van de voorrondes aan mee mogen doen werd op naam geschreven door Milan Damen, waardoor ze in 2023 allebei met Team Pokeren.nl op pad zullen gaan.

Poker Series Online Kampioenen 
Seizoen 1: Erwin Berkhof, Seizoen 2: Sander de Brabander, Seizoen 3: Johan Wisselo

Winnaars Online Ranking Finale 
Seizoen 1: Henk Horden, Seizoen 2: Johan de Raad, Seizoen 3: Rene de Groot

Uitslagen Poker Series

Seizoen 1 
Het aller eerste seizoen van de Poker Series begon op zaterdag 13 juni 2015 in het Goffertstadion van voetbalclub N.E.C. in Nijmegen. Het toernooi werd gewonnen door Niels Hombergen die later bij de landelijke finale de laatste tafel wist te halen. De finale van seizoen 1 werd op zondag 7 februari 2015 gehouden en gewonnen door Andreïna van Workum uit Almere. Heads-up versloeg zij Larry Elbers uit Amersfoort.  Er werden in het eerste seizoen 25 voorrondes gehouden en het gemiddelde aantal spelers per toernooi zat net iets boven de 100.

Seizoen 2 
Het tweede seizoen van de Poker Series ging op 13 maart 2016 van start bij Claus Park Collection in Hoofddorp. Er werden 37 voorrondes georganiseerd, gevolgd door halve finales in Zwolle, Hoofddorp en Oss. De grote finale werd op zondag 18 december 2016 gehouden. Het toernooi werd gewonnen door Julian Hazelhof uit Oude-Pekela. Heads-up rekende hij af met John Vos uit Heeswijk Dinther. Het gemiddelde aantal spelers lag ook in het tweede Poker Series seizoen weer boven de 100.

Seizoen 3 
Het derde seizoen van de Poker Series werd afgetrapt op zondag 19 februari 2017. De eerste voorronde van de nieuwe jaargang werd gehouden in Stadion Galgenwaard van FC Utrecht. Het betekende een primeur voor de Poker Series, want nooit eerder deden er meer dan 200 spelers mee. De finale werd op 10 december 2017 gehouden in het Goffertstadion van N.E.C. Nijmegen. Het toernooi werd gewonnen door Eric Sinke, uit Nieuwegein, die heads-up afrekende met Robbie Rolands. Het derde seizoen bestond uit 45 voorrondes en het gemiddelde zat voor het derde jaar op rij boven de 100.

Seizoen 4 
Het vierde seizoen van de Poker Series ging op 4 februari 2018 van start bij Claus Park Collection in Hoofddorp. Er werden dat seizoen 50 voorrondes georganiseerd, gevolgd door halve finales in Zwolle, Hoofddorp en Oss. Gemiddeld gezien deden er wederom ruim 100 spelers per toernooi mee. De finale van seizoen 4 was op zaterdag 22 december in het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk. Het toernooi werd gewonnen door Sebastian Szczepanski, die heads-up Otto Jan Leeverink versloeg. De Ranking Finale van het vierde seizoen werd gehouden bij het Snookertje in Bussum en gewonnen door Henk Horden na een mooie strijd met Martin Hummel.

Seizoen 5 
Op 10 februari 2019 ging bij Claus Park Collection in Hoofddorp het vijfde seizoen van de Poker Series van start. Er deden 241 deelnemers mee, waardoor het oude record van Stadion Galgenwaard werd overgenomen. Het seizoen bestond uit 57 voorrondes en gemiddeld genomen deden er ruim 110 spelers per toernooi mee en werden er veel records verbroken. De finale werd gehouden op 4 januari 2020 in het Van der Valk Hotel in Sassenheim. Ethel van der Schinkel rekende heads-up af met Jonathan Bos en kroonde zichzelf tot de nieuwe kampioen. De Ranking Finale van seizoen 5 werd op 11 januari 2020 in het Snookertje in Bussum gehouden. Otto Jan Leeverink, die in 2018 nog runner-up was bij de grote finale van seizoen 4, won de Ranking Finale nadat hij heads-up Erwin van Velzen versloeg.

Seizoen 6 
Op zondag 5 januari, één dag na de finale van seizoen 5, werd in dezelfde zaal, van het Van der Valk Hotel in Sassenheim, het nieuwe seizoen afgetrapt. Met 225 spelers was de kickoff een groot succes en het was Erik Grovenstein die er met de winst vandoor ging. In de weken daarna werden er nog twaalf voorrondes gehouden in onder anderen: Gouda, Amersfoort, Den Bosch en Zwolle. Op woensdag 11 maart waren we te gast in het Wantijpaviljoen in Dordrecht en achteraf bleek dit de laatste voorronde van het jaar 2020 te zijn. Door de uitbraak van de coronavirus, kwam de Poker Series stil te liggen, waardoor Jelle Rijkers de laatste winnaar van het kalenderjaar zou zijn. Ondanks de Poker Series Online die in september van 2020 van start ging zou het nog tot 28 september 2021 duren alvorens we weer live konden spelen. De comeback vond plaats in Breda en het was Rob Kolner die er met de titel vandoor ging. Daarna waren we ook nog in Vlaardingen, Rosmalen, Gouda, Amersfoort, Spijk, Hoofddorp, Ede en Enschede te gast alvorens de anderhalve meter maatregel terugkeerde en we opnieuw met de live toernooien moesten stoppen.

Na een nieuwe versoepeling van de coronaregels kon de Poker Series op 27 februari worden hervat. Dit gebeurde in Spijk, waar we eerder in het seizoen ook al te gast waren geweest. Er deden 91 spelers mee en Neal Mountney ging als de grote winnaar haar huis. De maanden daarna hebben we gebruikt om de resterende voorrondes van Seizoen 6 te organiseren. Uiteindelijk kwam de teller uit op 60 toernooien, waarna het tijd was voor twee live halve finales en één online halve finale. Op zaterdag 21 januari 2023 vond de landelijke finale van de Poker Series Live #6 plaats. Met 173 spelers zat de feestzaal van Bowlingcentrum de Korf in Leusden helemaal vol. Na een zeer geslaagde dag die werd afgesloten met een spannende finaletafel was het Rick Kusters die aan het land eind trok. Hij rekende af met Jeroen Balm, waardoor hij werd opgenomen in Team Pokeren.nl. De Ranking Finale voor de beste 36 spelers van het seizoen werd vervolgens op zondag 5 maart gewonnen door Joop van de Meulen. David Visser eindigde op plek 2.

Poker Series Kampioenen 
2015: Andreina van Workum, 2016: Julian Hazelhof, 2017 Eric Sinke, 2018 Sebastian Szczepanski, 2019: Ethel van der Schinkel, 2023: Rick Kusters

Winnaars Ranking Finale 
2017: Richard Oosterom, 2018: Henk Horden, 2019: Otto Jan Leeverink, 2023: Joop van der Meulen

Externe link 
Officiële Website

Pokerwedstrijd